Рейнбот — фамилия:

Дворянский род Рейнбот.

 Рейнбот, Анатолий Анатольевич (1868—1918) — генерал-майор свиты (1906), московский градоначальник в 1906—1907 годах.
 
 
 Рейнбот, Зинаида Григорьевна (более известна под фамилией Морозова; 1867—1947) — русская благотворительница, вдова и наследница Саввы Морозова, пайщица Московского художественного театра.
 
 Рейнбот, Пётр Ростиславович (1879 — ?) — полковник, Георгиевский кавалер.
 Рейнбот, Томас Фридрих Теодор (1750—1813) — генерал-суперинтендант.
 Рейнбот, Фёдор Антонович (1802—1889) — русский писатель, популяризатор технических знаний.